Dead to Me peut fair référence à : 

 Dead to Me, une chanson du groupe Mis•an•thrope 
 Dead to Me, un album du groupe STEMM
 Dead to Me, un groupe de punk rock
 Dead to Me, un album du groupe Girls Names
 Dead to Me, une série télévisée de 2019.